Chautauqua County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Chautauqua County, Kansas 
 Chautauqua County, New York